Bantal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bantal, Jawa Tengah, by, 
 Bantal, Jawa Timur, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar